

Persone 
 Ana Kobal (1983) – sciatrice slovena
 Ana Kobal (1991) – sciatrice slovena